Кра́сный Кунду́ль — хутор в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. До 1 мая 2017 года находился в составе сельского поселения Кевсалинский сельсовет.

География 
Расстояние до краевого центра: 93 км. Расстояние до районного центра: 24 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, 65 % населения — русские.

Инфраструктура 
В хуторе 3 улицы — Верхняя, Красная и Средняя. В 220 м к востоку от населённого пункта расположено общественное открытое кладбище площадью 9 тыс. м².

Памятники 
 Братская могила 180 партизан отряда Трунова, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1962 года.

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа